Massaro pode referir-se a:

Massaro - apelido de família da língua italiana
Daniele Massaro - futebolista italiano
Ashley Massaro - lutadora e modelo estadunidense
Massaro - personagem da Turma da Mônica

Desambiguação